Synopsyllus är ett släkte av loppor. Synopsyllus ingår i familjen husloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husloppor
Synopsyllus